Slovenska republička nogometna liga, također i kao Slovenska nogometna liga, je bila liga trećeg stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije u sezoni 1983./84.  Sudjelovalo je 14 klubova, a prvak je bio "Maribor".

Ljestvica 

 Titovo Velenje - tadašnji naziv za Velenje 
 "Železničar" iz Maribora se ponegdje spominje i kao "Željezničar"

Rezultatska križaljka  

 Izvori:

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 Slaven Zambata i dr.: Nogomet 84, Zagreb, 1984., UDK: 796.332"1984", str. 39  
 Jože Volfand: 80 let nogometa v Celju, Celje, 1999.,  (Fit Media), str. 77 
 nkmaribor.com, ''Slovenska republiška liga - 1983/84', pristupljeno 1. ožujka 2019. 
  

1983-84 1
SLO 1  
1983-84 1 republička
1983-84 1